Eterna – azienda svizzera produttrice di orologi di lusso
Eterna – singolo dei Dear Jack del 2015
EteRNA – videogioco